Jonestown (Guyana), een voormalige plaats in de jungle van Guyana
De volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Jonestown (Mississippi)
Jonestown (Pennsylvania)
Jonestown (Texas)